Carrozza est un patronyme porté notamment par :

 Costantino Carrozza (1937-2016), acteur et réalisateur italien ;
 Maria Chiara Carrozza (1965-), personnalité politique italienne.